Il Woman Volley è una società pallavolistica femminile finlandese con sede a Rovaniemi: milita nel campionato finlandese di Lentopallon Mestaruusliiga.

Storia

Rosa 2018-2019

Pallavoliste

Collegamenti esterni
 
 

Woman Volley